Tiffany Welles est le nom d'un  personnage de la série télévisée Drôles de dames, interprété par Shelley Hack.

Histoire du personnage 

Diplômée de l'École de police de Boston, Tiffany Welles fut engagée dans une agence d'investigations privées, dirigée par un mystérieux patron, dénommé Charlie Townsend, qu'elle n'a jamais rencontrée. Aidée dans ses enquêtes par deux anciennes policières, Kelly Garrett et Kris Munroe et par le fidèle bras-droit de Charlie, dénommé John Bosley.

Anecdotes 
 Michelle Pfeiffer était pressentie pour interpréter le rôle de Tiffany Welles mais finalement les producteurs ont préféré choisir Shelley Hack .

Notes et références 

Personnage de Drôles de dames
Détective de fiction